TSCA est un sigle pouvant désigner :

 La taxe spéciale sur les conventions d'assurances.
  équivalent du Numéro ELINCS